Lech de Dobrzyń est le fils aîné de Siemovit de Dobrzyń et d’Anastasia de Galicie. Lorsque son père décède en 1312, ses frères (Ladislas et Boleslas) et lui sont trop jeunes pour régner sur le duché de Dobrzyń. Sa mère et son oncle Ladislas I le Bref assure la régence.  

Lech de Dobrzyń est mort avant d’avoir pu accéder au pouvoir.

Lech de Dobrzyn
Date de naissance incertaine (XIVe siècle)
Lieu de naissance inconnu
Date de décès incertaine (XVe siècle)
Lieu de décès inconnu